Maximilian Frans (; 8. december 1756 – 26. juli 1801) var ærkebiskop og kurfyrste af Köln, biskop af Münster og stormester af Den Tyske Orden. Han var den sidste kurfyrste af Köln.

Han var det af yngste barn af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan. Han var lillebror til kejserne Josef 2. og Leopold 2. og til dronning Marie Antoinette af Frankrig.

Anetavle

Eksterne henvisninger 

Kurfyrster af Köln
Huset Habsburg-Lothringen
Østrigere i 1700-tallet
Personer fra Wien
Ærkehertuger af Østrig